Il toponimo Vallecillo può riferirsi a diverse località:

Vallecillo, comune dell'Honduras nel Dipartimento di Francisco Morazán
Vallecillo, comune della Spagna nella Provincia di León
Vallecillo, comune del Messico nello stato di Nuevo León